Wisliceny:
 Dieter Wisliceny
 Günther-Eberhardt Wisliceny